Sandöfjärden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sandöfjärden, Hangö, Nyland, 
 Sandöfjärden, Raseborg, Nyland, 
 Sandöfjärden, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Sandfjärden